Le pont du Moulinet est un pont de pierre en dos d’âne situé à Orbe en Suisse, dans le canton de Vaud. 

Construit en 1424, il est, selon le site de la commune d'Orbe . Il a été construit au sud du centre de la ville pour lier les deux rives de la rivière Orbe, grâce à la volonté d’un ermite  qui habitait sur la rive droite.

Sources 

Moulinets
Bien culturel d'importance régionale dans le canton de Vaud
Moulinets
Moulinets
Moulinets